Яков Потёмкин
 Потёмкин, Яков Алексеевич (1781—1831) — русский офицер, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, сын Потёмкина Алексея Яковлевича.
 Потёмкин, Яков Петрович (в монашестве Иов; 1752—1823) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский.